Reptació o creep, és un tipus de corriment, provocat per la inestabilitat d'un talús i la gravetat.
 Deformació per fluència lenta, conegut en anglès com creep: increment de deformació que pateix un material quan li és aplicat un esforç.
 Creep (cançó de Radiohead): cançó del grup britànic, Radiohead.
 Creep (cançó de Stone Temple Pilots): cançó del grup grunge, Stone Temple Pilots.
 Creep (pel·lícula): dirigida per Christopher Smith i amb Franka Potente.